Kategori (fra græsk κατηγορια betyder "påstand" eller "anklage"?) har flere betydninger:

Udtrykket anvendes uformelt som en klasse af ting.

Filosofi 
 Aristoteles klassificerede alt i de 10 kendte kategorier, der former vore erfaringer.
 Kant anvendte ordet i en lignende betydning for "de før-bevidste tanker vi anvender til at organisere sanse-data".

Matematik 
 En samling af matematiske objekter af samme slags, sammen med de struktur-bevarende afbildninger mellem dem. Disse bliver f.eks. studeret i kategoriteori.

Topologi 
 Man skelner i topologi mellem mængder af første og anden kategori. Se Baire-rum.

Se også 
 Wikipedia:Kategorier